Nachfolge steht für:
 Rechtsnachfolge in verschiedenen Bereichen
 Unternehmensnachfolge
 Thronfolge
 Nachfolge Jesu

Siehe auch:
 Nachfolger
 Succession (Fernsehserie)
 Succession Cliffs
 Sukzession